

Населені пункти та їхні частини

 Ґлінно — село в гміні Валім Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґлінно — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґлінно — село в гміні Новий Томишль Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Ґлінно — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Ґлінно — частина села Юришево в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґлінно — частина села Мехуцино в гміні Хмельно Картузького повіту Поморського воєводства
 Ґлінно — колонія в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки